Elverhøj – cortometraggio del 1910 diretto da Jørgen Lund
Elverhøj – cortometraggio del 1910 diretto da Gunnar Helsengreen
Elverhøj – cortometraggio del 1917 diretto da Aage Brandt e Sigurd Lomholt
Elverhøj – film del 1939 diretto da Svend Methling
Elverhøj – film del 1965 diretto da Bent H. Barfod